Delmar, Los Natas-album
 Amerikai Egyesült Államok
 Delmar (Alabama)
 Delmar (Delaware)
 Delmar (Iowa)
 Delmar (Maryland)
 Delmar (Missouri)
 Delmar (New York)
 Delmar (Nyugat-Virginia)
 Delmar (Oregon)
 Delmar (Wisconsin)